Syke ist:
 Syke, deutsche Stadt im Landkreis Diepholz, Niedersachsen
 Syke (Nymphe), Gestalt der griechischen Mythologie
 SYKE (finnisches Umwelt-Institut), Forschungsinstitut des finnischen Umweltministeriums ()

Syke ist der Name von:
 Syke Duke, Robert Reed (1957–2008) Mitglied der Band „Trouble Funk“
 Big Syke, Tyruss Gerald Himes (1968–2016), amerikanischer Rapper
 Syke Pacino, Philip Jason Mojica (* 1978), spanisch-amerikanischer Hip-Hop-Künstler
 Syke (auch bekannt als Nurses), finnische Krankenhaus-Fernsehserie (seit 2014)
 Syke oder Sike, Bezeichnung für eine Schlucht oder enges Tal im Vereinigten Königreich

Der Name Syke steht im:
 
 fin. für Herzfrequenz
 nds. für Quellgrund abgeleitet von Siek

Siehe auch:
 Sykes
 Sikes